Стефа́н Лебе́к (; род. 24 августа 1944, Лилль) — французский историк медиевист, доцент кафедры истории средних веков университета III города Лилля (). Исследовал общественный и экономический уклады первых веков средневековья (результаты опубликованы в многочисленных статьях). Автор книг «Фризские купцы и мореплаватели позднего средневековья» (в двух томах) (, 1983), «Происхождение франков. V-IX века» () и др.

Книги 
 Новая история средневековой Франции. В двух книгах. 
 Книга 1. Стефан Лебек. Происхождение франков. V-IX века. Скарабей, 1993, 348 стр. ISBN 5-86507-022-3, ISBN 5-86507-001-0
 Книга 2. Лоран Тейс. Наследие Каролингов. IX-X века. Скарабей, 1993, 272 стр. ISBN 5-86507-043-6, ISBN 5-86507-022-3
 Nouvelle histoire de la France médiévale
 Tome 1, Stéphane Lebecq, Les Origines Franques Vème-IXème siècle. // Points Histoire, numéro 201, janvier 2001, Points, Paris, 322 p.
 Tome 2, Laurent Theis, L'héritage des Charles: de la mort de Charlemagne aux environs de l'an mil, 1990
 Tome 3, Dominique Barthélemy, L'Ordre seigneurial, XIe-XIIe siècle
 ...
 Stéphane Lebecq, Les Origines Franques Vème-IXème siècle, éditions du Seuil. – Paris, 1990
 Stéphane Lebecq (dir.), Fabrice Bensimon, Frédérique Lachaud, François-Joseph Ruggiu, Histoire des îles Britanniques, Paris, PUF, 2007, 944 p.
 Geneviève Burher-Thierry, Stéphane Lebecq. L'Occident sur ses marges VIème-XIème siècle, Formes et techniques de l'intégration. // Revue Medievales, numéro 51, Presses Universitaires Vincennes, février 2007, 192 p.
 Lebecq Stéphane, Perrin Michel, Szerwiniack Olivier (éd.), Bède le Vénérable, entre tradition et postérité, 2005
 Lebecq Stéphane, Dierkens Alain, Le Jan Régine, Sansterre Jean-Marie, éd., Femmes et pouvoirs des femmes à Byzance et en Occident (VIe-Xe s.), 1999
 The Frisian trade in the Dark Ages; a Frisian or a Frankish/Frisian trade? 1992 // In: Carmiggelt, A.,(ed). Rotterdam Papers VII, pp. 7–15
 Marchands et navigateurs frisons du Haut Moyen Âge, vol. I, Essai, vol. II, Corpus des sources écrites, Presses Universitaires de Lille (Presses Universitaires du Septentrion), 1983, 375 p. et 470 p., 54 fig.

Ссылки 

Медиевисты Франции
Византинисты